Buchauer ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Buchauer OSB († 1626), von 1615 bis 1626 Abt des Stiftes St. Peter in Salzburg
 Johann Georg Buchauer, bayerischer Abgeordneter
 Johann Georg Buchauer (Zementfabrikant) (1862–1901), österreichischer Zementfabrikant und Amateur-Paläontologe
 Wilhelm Buchauer (1915–1990), deutscher Kommunal- und Landespolitiker (SPD)

Siehe auch:
 Buchau